Duane steht für:
 Duane (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Duane (Familienname), zu Namensträgern siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duane (New York), im Schenectady County
 Duane (North Dakota), im Dickey County
 Duane (Virginia), im King William County
 Duane Center, im Franklin County, New York
 Duane Fork, im King William County, Virginia
 Duane Lake, im Schenectady County, New York
 Duane Yards, im Vigo County, Indiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Duane Block, in Lorain, Ohio, ID-Nr. 87001248
 Duane Mansion, in Duanesburg, New York, ID-Nr. 87000910
 Duane Methodist Episcopal Church, in Duane, New York, ID-Nr. 91001027

Siehe auch:
 Duane-Hunt-Gesetz
 Duane-Radial Ray Syndrom
 Duane-Syndrom